

Diritto 
Quota – porzione di beni che spettano ad un soggetto in determinate situazioni (comunione dei beni, successione, società, ecc.)
Quota di riserva o quota legittima – quota dei beni di un testamento sottratti dalla legge
Quota lite, o patto di quota lite – accordo tra avvocato e cliente che stabilisce che il compenso per la prestazione professionale svolta sarà determinato in percentuale rispetto al risultato ottenuto

Economia
 Quota di mercato – percentuale di un segmento di mercato servito da un'impresa
 Quota di importazione (definita anche contingente di importazione) – il meccanismo che regola la quantità massima di un certo prodotto che può essere importata in un determinato periodo di tempo
 Quota sociale – quota di partecipazione al capitale sociale (capitale di rischio) di una società cooperativa, sottoscritta dai soci della cooperativa stessa.
Quota – concetto legato all'ammortamento e allo share

Marina 
Quota – distanza di uno strato di acqua dalla superficie
Quota occhiali – espressione usata nella marina militare italiana durante la seconda guerra mondiale che indicava i mezzi di assalto che navigavano con la sola testa fuori dall'acqua
Quota periscopio – profondità alla quale un sommergibile può immergersi avendo il periscopio ancora in funzione
Quota Schnorchel – profondità alla quale un sommergibile dotato di dispositivo aereatore Schnorchel può navigare facendo uso dei motori termici

Matematica e scienza 
Quota – altitudine di un punto del terreno o di un oggetto volante come un aeromobile rispetto al livello medio del mare, generalmente misurata in metri sul livello del mare
Quota – in geometria descrittiva è la distanza di un punto da un piano orizzontale di riferimento.
Quota di tangenza – la quota massima raggiungibile da un aeromobile

Politica 

 Quota di immigrazione – soglia limite di immigrati prevista dal paese ricevente

Quote rosa – un concetto politico che facilita l'inserimento delle donne nella vita politica di un paese

Altro 
Quota – in architettura e in tecnica del disegno, è la misura, riportata sul disegno o progetto, di ciascuna delle diverse parti che compongono l'oggetto rappresentato
Quota – nelle scommesse il rapporto tra la possibile vincita e la posta, legato (in maniera inversamente proporzionale) alla probabilità di vittoria assegnata ad un evento di una gara sportiva
 Quota di Poppi – frazione del comune di Poppi, in provincia di Arezzo
Quota disco – la parte di disco rigido concessa ad un utente in un sistema operativo multiutente

Pagine correlate
Quotatura
Share

Altri progetti